

Cinema
Ace in the Hole – cortometraggio statunitense d'animazione del 1942 della serie di Picchiarello diretto da Alex Lovy
L'asso nella manica (Ace in the Hole) – film statunitense del 1951 diretto da Billy Wilder

Televisione
Ace in the Hole – film per la televisione statunitense del 2009 diretto da Ted Wass